Il doppio  del Città di Como Challenger 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Federico Delbonis e Renzo Olivo erano i detentori del titolo, ma Delbonis quest'anno non ha partecipato.

Olivo ha fatto coppia con Dane Propoggia.

Philipp Marx e Florin Mergea hanno battuto in finale Colin Ebelthite e Jaroslav Pospíšil 6–4, 4–6, [10–4].

Teste di serie

  Philipp Marx /  Florin Mergea (campioni)
  Andre Begemann /  Igor Zelenay (semifinali)

  Colin Ebelthite /  Jaroslav Pospíšil (finale)
  Purav Raja /  Adil Shamasdin (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Città di Como Challenger 2012